43 sezon Włoskiej Formuły 3 – rozpoczął się 1 kwietnia i zakończył 19 października po szesnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Paolo Maria Nocera.

Zespoły i kierowcy 
Źródło:Lista startowa

Kalendarz

Klasyfikacje

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Włoskiej Formuły 3

Sezony Włoskiej Formuły 3
2007 w sportach motorowych
2007 we Włoszech